Brushy Top bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Top (Georgia)
 Brushy Top (North Carolina)
 Brushy Top (Texas)
 Brushy Top (Virginia)

Siehe auch:
 Brushy Top Mountain